Schwaneninsel steht für:

 Schwaneninsel (Glücksburg), Insel im Schloßteich von Glücksburg, Schleswig-Holstein
 Schwaneninsel (Waiblingen), Insel der Rems in Waiblingen, Baden-Württemberg
 Schwaneninsel, Namensvariante der Schnittlauchinsel im Walensee, Schweiz
 Islas del Cisne, Inselgruppe, zu Honduras

Siehe auch:
 Schwanenwerder, Insel in der Havel in Berlin
 Schwanenstein, Findling in der Ostsee
 Île des Cygnes
 Swan Island